Десмостилюсы, или десмостилы (), — род вымерших млекопитающих из семейства Desmostylidae отряда десмостилий, живших в олигоцене — миоцене ( назад).

Описание 

Десмостилюсы были похожи на современных бегемотов. Достигали длины в 1,8 м и веса в 200 кг. У них был короткий хвост и  мощные ноги, оканчивающиеся четырьмя копытами на каждой. Обе челюсти десмостилюсов были вытянуты, из них вперёд выпирали  удлиненные клыки и резцы.

Скорее всего десмостилюсы были полностью водные животные. Учёные полагают, что они жили на мелководье в прибрежных районах, обычно на глубине менее 30 м. Недавнее исследование изотопов костей показывало, что Desmostylus, скорее всего жили (или проводили много времени) в пресноводных экосистемах или в эстуариях рек, добывая водные растения.

Менее плотная и, следовательно, лёгкая костная структура позволяет предположить, что десмостилюсы активно плавали, питаясь в приповерхностных водах, в отличие от других десмостилий, которые в основном медленно плавали и (или) ходили по дну, кормясь морскими травами и водорослями.

Палеоареал 
Ископаемые остатки обнаружены на побережье северной части Тихого океана: на востоке от штата Нижняя Калифорния (Мексика) через штаты Калифорния, Орегон до Вашингтона (США) и на западе от префектуры Симане (остров Хонсю) через Хоккайдо (Япония) до Сахалина (Россия).

Классификация 
В роде было описано несколько видов, но с 1996 года все они сведены в синонимы к типовому виду . В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Литература 
 R. L. Carroll. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution 1-698
 D. P. Domning. 1996. Bibliography and Index of the Sirenia and Desmostylia. Smithsonian Contributions to Paleobiology 80:1-611
 L. G. Barnes and J. L. Goedert. 2001. Stratigraphy and paleoecology of Oligocene and Miocene desmostylian occurrences in Western Washington State, U.S.A. Bulletin of the Ashoro Museum of Paleontology 2:7-22
 A. Berta. 2017. The Rise of Marine Mammals: 50 Million Years of Evolution 1-198

Десмостилии
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Фоссилии из олигоценовых отложений США
Фоссилии из миоценовых отложений Мексики
Фоссилии из миоценовых отложений России
Фоссилии из миоценовых отложений США
Фоссилии из миоценовых отложений Японии
†